La spranga, racconti anti-neofasciti è una raccolta di racconti noir/storici a tema anti-neofascismo edita da Pontegobbo, 2007, a cura di Giorgio D'Amato. Il libro è composto da 16 racconti di diversi autori.

Elenco autori: Giovanni Buzi, Giovanna Calabretta, Giorgio D'Amato, Andrea Franco, Girolamo Grammatico, Sandro La Rosa, Roberta Lepri, Antonio Lo Cicero, Laura Mancuso, Andrea Meli, Gisella Modica, Marco Pasquini, Luigia Perricone, Federico Sanna, Fabrizio Vasile, Marisa Vinci.

Edizioni 

Raccolte di racconti di autori italiani